DICOM est un acronyme pour :

 Digital imaging and communications in medicine, un standard international pour la gestion informatique des données issues de l'imagerie médicale.
 Délégation à l'information et à la communication (ministère de l'intérieur).
 les Directions des commissariats d'outre-mer

Homonymie d'acronyme